Pibor puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos de Sudán del Sur:

 La ciudad de Pibor, en el estado de Junqali.
 El condado de Pibor, situado en el mismo estado.
 El río Pibor.
 El distrito de Pibor, antigua demarcación de Sudán, abolida tras la emancipación de Sudán del Sur.